Brook – miasto w stanie Indiana (USA)
 Brook – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Brook (New Forest) – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Brook – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Brook (Test Valley) – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Brook – miejscowość na wyspie Wight (Anglia)
 Brook – postać anime